Die Callejón de Aguacate (span. für Avocadobaumgasse)  ist eine kaum 4 Meter breite Straße mit Kopfsteinpflaster im Barrio de Santa Catarina in der Delegación Coyoacán in Mexiko-Stadt. Die nach einem dort stehenden Avocadobaum benannte Straße befindet sich auf der Rückseite des unter Nummer 202 der Avenida Francisco Sosa gelegenen Kulturzentrums (Casa de la Cultura) „Jesús Reyes Heroles“, in dem gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine Papierfabrik untergebracht war.

Straße der Horrorgeschichten 
Die Enge der Straße und die sie flankierenden alten, im Kolonialstil errichteten, Gebäude haben sicher dazu beigetragen, dass sich um die Gasse eine Reihe von unheimlichen Mythen ranken. So macht die Vermischung von Fiktion und Realität den Ort zu einem Mysterium und Anziehungspunkt sowohl für Chilangos als auch Touristen. Die Straße gilt als einer der Orte von Mexiko, über den am meisten Horrorgeschichten und paranormale Berichte zirkulieren.

Die weit verbreitetste Legende soll sich Ende der 1930er-Jahre zugetragen haben, als hier angeblich ein Kriegsveteran lebte, dessen Kopf infolge von Kriegshandlungen entstellt war. Auf seinen Spaziergängen begegnete er einem Jungen, der von seinen an der Uniform hängenden Orden fasziniert war und gerne mit diesen gespielt hätte. Der Soldat war von dem Jungen schließlich so genervt, dass er ihn umbrachte und an einen Ast des Avocadobaums hängte. Das Wehklagen des Kindes soll an manchen Tagen noch immer in der Nähe des Baumes zu hören und sein Gesicht auf mysteriöse Weise auf dem Baumstamm eingraviert sein.

Eine weitere bekannte Legende dieses Ortes ist die von einem Vater, der dort seine gesamte Familie getötet und in einem benachbarten Garten vergraben haben soll. 

Eine andere Geschichte erzählt von einem Mann, der in der kleinen Straße überfahren wurde. Angeblich kehrt er seitdem in jeder Nacht zwischen 2 und 3 Uhr an den Ort zurück, wobei sein durchdringendes Lachen in der Gasse zu hören sein soll.

Siehe auch 
 Isla de las Muñecas

Einzelnachweise 

Straße in Mexiko-Stadt
Coyoacán
Callejon de Aguacate
Kultplatz
Totenkult
Exorzismus
Gespenst
Moderne Sage